Le nom Deathrow peut signifier :

Musique

Groupes 
 Deathrow, groupe de thrash metal allemand originaire de Düsseldorf ;

Jeu vidéo 
 Deathrow, jeu vidéo de sport sorti en 2002.